Die Liga 1 2018/19 war die 81. Spielzeit der höchsten rumänischen Fußballliga. Sie begann am 20. Juli 2018 und endete am 2. Juni 2019.

Titelverteidiger war CFR Cluj. Aufsteiger aus der Liga II 2017/18 waren der FC Dunărea Călărași und der FC Hermannstadt, die beide zum ersten Mal in der Liga 1 antraten.

Modus 
Die Saison wurde mit 14 Mannschaften durchgeführt. Zuerst wurde eine Vorrunde mit Hin- und Rückspiel durchgeführt, danach spielten die Teams der Plätze 1 bis 6 den Meister aus, während die acht Mannschaften auf den Plätzen 7 bis 16 in der Abstiegsrunde spielten. Die Hälfte der Punkte aus der Vorrunde wurden übernommen. Vorbehaltlich des Lizenzentzugs anderer Teams stiegen die beiden letzten Mannschaften direkt ab, der Drittletzte musste in die Relegation gegen den Dritten der Liga II.

Mannschaften

Vorrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Meisterrunde 
Die Punkte aus der Vorrunde werden halbiert und als Bonus gutgeschrieben und, falls nötig, aufgerundet. Im Fall eines Punktgleichstandes zum Ende der Runde wird dem betroffenen dieser Teams ein Punkt abgezogen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Abstiegsrunde 
Die Punkte aus der Vorrunde wurden halbiert und als Bonus gutgeschrieben und, falls nötig, aufgerundet. Im Fall eines Punktgleichstandes zum Ende der Runde wurde diesen Teams ein Punkt abgezogen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Der Zwölftplatzierte bestritt am 9. und 12. Juni 2019 zwei Relegationsspiele gegen den Drittplatzierten der Liga II.

|}
Beide Vereine verblieben in ihren jeweiligen Ligen.

Weblinks 
 Tabelle auf soccerway.com

Liga-1-Saison
Fußballsaison 2018/19